Equilíbrio mecânico
 Equilíbrio (equação diferencial)
 Equilíbrio gráfico
 Equilíbrio hidrostático
 Equilíbrio espacial
 Equilíbrio de poder
 Equilíbrio postural
 Equilíbrio químico
 Equilíbrio termodinâmico

Economia 
 Equilíbrio de mercado
 Teoria do equilíbrio geral

Desambiguação

cs:Equilibrium